Felsbach ist ein Gewässername:

 Felsbach (Berkel), rechter Zufluss der Berkel bei der Bauernschaft Tungerloh-Capellen, Stadt Gescher, Kreis Borken; Nordrhein-Westfalen
 Felsbach (Erbach), rechter Zufluss des Erbachs im Brückweiher bei Jägersburg, Stadt Homburg, Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Felsbach (Lauter), rechter Zufluss der Lauter (Rhein, Gernsheim) in Reichenbach, Gemeinde Lautertal (Odenwald), Landkreis Bergstraße, Hessen
 Felsbach (Löster), linker Zufluss der Löster oder des Lösterbachs nach der Katzenmühle, Stadt Hermeskeil, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz 
 Felsbach (Moschelbach), linker Zufluss des Moschelbachs (zur Alsenz) zwischen Gundersweiler und Imsweiler, beide Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Fallsbach
 Felschbach
 Felsklinge, rechte Bachklinge zum Buchsbach (zum Kocher) westlich von Lampoldshausen, Gemeinde Hardthausen am Kocher, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg